Tuomela est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1983), nageuse paralympique canadienne
 (né en 1972), joueur finlandais de football
 (né en 1940), philosophe finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois